zolder (gebouw): de bovenste verdieping van een gebouw
plafond (bouw): ook wel zoldering genoemd

Zolder (plaats), een plaats in Belgische gemeente Heusden-Zolder

Zie ook
Circuit Zolder, een Belgisch racecircuit
Station Zolder, een spoorwegstation langs spoorlijn 15 in de gemeente Heusden-Zolder
Steenkoolmijn van Zolder, een voormalige steenkoolmijn in de Belgische plaats Zolder